Mistrzostwa Oceanii w Rugby 7 Mężczyzn 2017 – dziesiąte mistrzostwa Oceanii w rugby 7 mężczyzn, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez Oceania Rugby mające na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w Oceanii. Odbyły się wraz z turniejem żeńskim w dniach 11–12 listopada 2017 roku w Suvie. Zawody służyły także jako kwalifikacja do innych turniejów, w tym do Pucharu Świata 2018 i Igrzysk Wspólnoty Narodów 2018.

W swoich grupach zwyciężyły Fidżi, Nowa Zelandia, Australia oraz Samoa, te same drużyny awansowały też do półfinałów. Część spotkań drugiego dnia zawodów (mecze o miejsca trzecie, siódme, dziewiąte i jedenaste) została odwołana z powodu burz i ulewnego deszczu, a w finale gospodarze pokonali Nowozelandczyków. Zespół Papui-Nowej Gwinei zyskał natomiast awans na Puchar Świata 2018 i Igrzyska Wspólnoty Narodów 2018, do dwóch turniejów obecnej edycji World Rugby Sevens Series oraz wraz z reprezentantami Wysp Cooka do turnieju kwalifikacyjnego kolejnego sezonu. Najwięcej punktów zdobył przedstawiciel triumfatorów Waisea Nacuqu, trzech zawodników zdobyło zaś po sześć przyłożeń

Informacje ogólne 
W połowie września 2017 roku ogłoszono, że Fidżi będzie gościć mistrzostwa Oceanii przez kolejne trzy lata.

W rozegranym na ANZ Stadium w Suvie turnieju wzięło udział trzynaście reprezentacji, które rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym w ramach czterech grup – trzech trzy- i jednej czterozespołowej – po czym po dwie czołowe z każdej z nich awansowały do ćwierćfinałów. Stawką mistrzostw prócz medali był również awans do turnieju rugby 7 na Igrzyskach Wspólnoty Narodów 2018, Pucharu Świata 2018, a także prawo udziału w nowozelandzkich i australijskich zawodach sezonu 2017/2018 World Rugby Sevens Series oraz dwa miejsca w kwalifikacjach do sezonu 2018/2019 dla najwyżej uplasowanych – nie licząc mających status core team Fidżi, Nowej Zelandii, Samoa i Australii – drużyn tych zawodów.

Zawody były transmitowane w Internecie. Najtańsze jednodniowe wejściówki kosztowały 10, a dwudniowe 15 F$. Ekonomiczny wpływ przyjazdu dziewiętnastu zagranicznych zespołów szacowany był na 1,5 miliona F$.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Mistrzostwa Oceanii w rugby 7
2017 w rugby union
2017 w Oceanii
Rugby union na Fidżi
Sport w Suvie
Fidżi w XXI wieku